Juan Pérez o Joan Perés (Palma, ? – Pacífic, 1775), navegant mallorquí i explorador de la costa nord-oest americana
 Juan Pérez Castiel (Cascante, Terol, 1650 - València, 1707), arquitecte barroc
 Juan Pérez San Millán y Miquel Polo (Madrid, 1868 - 1937), marquès de Benicarló, enginyer i polític valencià
 Juan Pérez de Medina (segle XV), músic espanyol 
 Juan Pérez Márquez (Badajoz, 1974), jugador d'handbol extremeny
 Juan Pérez de Pastrana
 Juan Pérez Roldán (1604 - 1672), compositor espanyol de música religiosa actiu a Madrid